Eißfeldt ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Johannes Eduard Eissfeldt (1829–1873), deutscher Kaufmann, MdHB
 Dörte Eißfeldt (* 1950), deutsche Künstlerin mit Schwerpunkt Fotografie, Video und Film
 Jan Philipp Eißfeldt (* 1976), deutscher Musiker, siehe Jan Delay
 Kurd Eissfeldt (1900–unbekannt), deutscher Forstwissenschaftler und SS-Führer
 Otto Eißfeldt (1887–1973), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Eisfeld (Begriffsklärung)